Miejscowości w Australii:
 Harrington – miasto w stanie Nowa Południowa Walia
Miejscowości w Wielkiej Brytanii
 Harrington – miasto w Kumbrii (Anglia)
 Harrington – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Harrington – miasto w Lincolnshire
Miejscowości w USA:
 Harrington – miasto w stanie Delaware, w hrabstwie Kent
 Harrington – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Harrington – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Lincoln
Gminy w USA:
 Harrington (ang. Harrington Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Washington
Rodziny
 Hrabia Harrington – rodzina arystokracji brytyjskiej
Postacie literackie
 Honor Harrington – bohaterka cyklu powieści Davida Webera

Moda
 Harrington Jacket – Typ kurtki z charakterystyczną szkocką kratką.